Seznam najpogostejših priimkov po državah:

Francija 
Vir (2004): 

 Martin - 235.846 (0,393 %) - iz »sveti Martin« (zavetnik Francije) (iz Martius, latinsko za vojščak)
 Bernard - 105.132 (0,175 %) - iz »sveti Bernard« (germansko, pomeni pogumen kot medved)
 Dubois - 95.998 (0,159 %) - »Iz gozda«
 Thomas - 95.387 (0,158 %) - iz »sveti Tomaž« (Jezusov učenec) (hebrejsko pomeni dvojček
 Robert - 91.393 (0,152 %) - germansko za svetla slava
 Richard - 90.689 (0,151§) - »bogat, močan«
 Petit - 88.318 (0,147 %) - »majhen« (po velikosti)
 Durand - 84.252 (0,140 %) - iz »Durandus«, kar v latinščini pomeni močan, trpežen
 Leroy - 78.868 (0,131 %) - »kralj, zmagovalec«
 Moreau - 78.177 (0,130) - temnopolt (kot Mavri)

Italija

Ljudska republika Kitajska 
 王 Wáng - 92,881,000 - 7.25 %
 李 Lǐ - 92,074,000 - 7.19 %
 張 Zhāng - 87,502,000 - 6.83 %
 劉 Liú
 陳 Chén
 楊 Yáng
 黃 Huáng
 趙 Zhào
 吳 Wú
 周 Zhōu(>20,000,000)
 徐 Xú
 孫 Sūn
 馬 Mǎ
 朱 Zhū
 胡 Hú
 郭 Guō
 何 Hé
 高 Gāo
 林 Lín
 羅 Luó
 鄭 Zhèng
 梁 Liáng(>10,000,000)

Koreja 
 김 (金) Kim
 이 (李) Li
 박 (朴) Pak
 최 (崔) Czoi
 정 (鄭) Dzeng
 강 (姜) Kang
 조 (趙) Dzo
 윤 (尹) Iun
 장 (張) Dzang
 임 (林) Lim
 오 (吳) O
 한 (韓) Han
 신 (申) Szin
 서 (徐) Sze
 권 (權) Kuen
 황 (黃) Hoang
 안 (安) An
 송 (宋) Szong
 류 (柳) Liu
 홍 (洪) Hong
 전 (全) Dzen
 고 (高) Ko
 문 (文) Mun
 손 (孫) Szon
 양 (梁) Iang
 배 (裵) Pai
 백 (白) Paik
 조 (曺) Dzo
 허 (許) He
 남 (南) Nam

Slovaška

Slovenija 

Vir: Statistični urad RS

ZDA 

Vir: http://www.census.gov/genealogy/names/dist.all.last 

 Smith (1,006 %)
 Johnson (0,810 %)
 Williams (0,699 %)
 Jones (0,621 %)
 Brown (0,621 %)
 Davis (0,580 %)
 Miller (0,424 %)
 Wilson (0,339 %)
 Moore (0,312 %)
 Taylor (0,311 %)
 Anderson (0,311 %)
 Thomas (0,311 %)
 Jackson (0,310 %)
 White (0,279 %)
 Harris (0,275 %)
 Martin (0,273 %)
 Thompson (0,269 %)
 Garcia (0,254 %)
 Martinez (0,234 %)
 Robinson (0,233 %)

Sklici in opombe 

Imena